Администрати́вное деле́ние Руа́нды — система административно-территориальных единиц страны. С 1 января 2006 года, в результате , Руанда была разделена на 5 новых провинций, вместо существовавших ранее 12-ти; число административных единиц второго уровня (районов) также уменьшилось со 106 до 30. Дореформенное деление с небольшими изменениями существовало с момента обретения страной независимости в 1962 году и в целом основывалось на системе ещё колониальных времён.

Провинции Руанды (с 2006) 

По итогам реформы 2006 года 5 провинций () делятся на 30  (дистриктов; ), делящихся на 416  (), состоящих из 2148 ячеек (), включающих в себя 14 837 селений (); которые хоть и входят в систему в качестве наименьших политико-административных образований страны, однако административно-территориальными единицами Руанды официально не являются.

Районы 

Согласно официальной концепции правительства Руанды, районы (дистрикты) являются базовыми политико-административными единицами страны. Каждый район включает в себя от 9 до 21 сектора.

Бывшие провинции (1962—2005) 

После обретения независимости в 1962 году Руанда была разделена на 10 префектур (). В начале 1990-х годов из префектуры Кигали была выделена в самостоятельную административную единицу первого уровня столица страны город Кигали, а оставшийся регион получил название с уточнением Кигали-Нгали ( — Сельское).

19 апреля 1996 года из части территорий префектур Бьюмба и Кибунго был сформирован новый 12-й регион Умутара со столицей в Ньягатаре и, кроме того, были немного изменены границы и других префектур. С 1 января 2002 года префектуры стали называться провинциями, а 154 коммуны () были преобразованы в 106 районов (дистриктов, включая 14 муниципалитетов).

Кроме того, до 2002 года в Руанде официально существовали также супрефектуры () — промежуточные административные единицы между префектурами и коммунами. Коммуны, в свою очередь, делились на секторы, состоявшие из ячеек.

Муниципалитеты (2002—2005) 
1 января 2002 года на части территорий некоторых бывших коммун были созданы со статусом дистриктов 14 муниципалитетов () — агломерационных образований в районах крупнейших городов страны и административных центров её регионов (за исключением Кигали, имевшего статус отдельной провинции) с населением 754 171 человек, что составило ≈ 9,239 % от всего населения Руанды (8 162 715), учтённого переписью 2002 года, в которой вся популяция муниципалитетов обозначалась урбанистической, независимо от наличия городской инфраструктуры в отдельных их населённых пунктах. В результате реформы децентрализации с 1 января 2006 года муниципалитеты были ликвидированы, а их территории вошли в состав новосозданных административных единиц.

Колониальная эпоха 
К моменту начала колониальной эры Руанда делилась, в результате реформ правившего страной с 1853 до 1895 года Кигели IV, на 80 административных единиц, каждой из которых руководили по два полномочных представителя мвами (короля).

В 1929 году резидентство Руанда делилось колониальными властями на 10 регионов с центрами в населённых пунктах: Астрида (являлась ещё и административным центром всего резидентства), Гатсибу (ныне в  Восточной провинции), Кабая (ныне в районе Нгорореро Западной провинции), Кигали, Кисеньи, Мушао (ныне в районе Каронги Западной провинции), Ньянза, Рукира (ныне в  Восточной провинции), Рухенгери и Шангугу; регионы состояли из вождеств (), которые, в свою очередь, делились на подвождества ().

В период с 1929 по 1933 год бельгийскими властями с целью укрупнения регионов «в соответствии с природно-климатическими условиями» была проведена реформа административно-территориального устройства, по результатам которой в 1938 году подмандатная Руанда (столицей которой к тому времени стал город Кигали) состояла уже из 8 территорий с центрами в поселениях: Астрида, Бьюмба, Кибунгу, Кигали, Кисеньи, Ньянза, Рухенгери и Шангугу. В 1959 году была создана .

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки